Bensch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bensch (1874–nach 1944), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Friedrich Wilhelm Heinrich Bensch  (1780–1858), deutscher Salzschiffahrtsdirektor, Holzinspektor und Unternehmer

 Gerhard Bensch (1912–1970), deutscher Politiker (LDPD)
 Rainer Bensch (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Bensch (* 1953), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Baensch
 Bänsch